A5 är en motorväg i Tyskland. Motorvägen börjar väster om orten Hattenbach, och slutar vid gränsen mot Schweiz strax norr om Basel. Den passerar bland annat Karlsruhe och Frankfurt am Main. Motorvägen går genom förbundsländerna Hessen och Baden-Württemberg och den totala längden är 445 km. I Hessen är vägen 115 km och i Baden-Würrtemberg 330 km. Vägen är ett viktigt stråk för nord-sydlig genomfartstrafik genom Tyskland.

Historia 
Den 23 september 1933 togs det första spadtaget av Adolf Hitler. Den 19 maj 1935 öppnades vägen mellan Frankfurt am Main och Darmstadt. Det var den första delen i HaFraBa. 

Man har haft planer på att förlänga vägen till Bremen över bland annat Lemgo. Dessa planer har skrotats.

På vägen hade man racingtävlingar på 1930-talet. En av det mer berömda tävlingsförarna på 1930-talet Bernd Rosemeyer omkom då han körde över 400 km/h den 28 januari 1938.

Annat 
A5 var den första motorvägen i Tyskland som hade körfält i båda riktningarna en längre sträcka.

Trafikplatser 

 

|}

Se även 
Frankfurter Kreuz
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland
Tysklands motorvägar

Referenser

Noter 

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Hessen
Vägar i Baden-Württemberg
Listor över avfartsnummer